Biologie
 boa's, een familie van reuzenslangen
 Boa, een geslacht van slangen
 boa constrictor of afgodslang, de bekendste soort van dit geslacht

Kleding
 Boa (kleding), een kledingstuk

Muziek
 boa, een soort doedelzak
 BOA, Baroeg Open Air, een festival in Rotterdam
 BoA, een Zuid-Koreaanse artiest

Organisaties en bedrijven
 BOA, BrancheOrganisatie Arbodiensten, opgegaan in Boaborea
 BoA, Boliviana de Aviación, een Boliviaanse vliegmaatschappij (BoA)

Overheid
 boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar
 BOA, Beleidsondersteuning en -Advies, een begrip bij de Nederlandse (Rijks)overheid
 BOA, Beleidsonderzoek en Analyse, een begrip bij de Nederlandse (Rijks)overheid

Biologie
 boa's, een familie van reuzenslangen
 Boa, een geslacht van slangen
 boa constrictor of afgodslang, de bekendste soort van dit geslacht
Sport
 BOA JC, Batavia-Olympia-Altforst/Appeltern Jeugdcombinatie, een voetbalvereniging te Horssen (Gelderland)

Technologie
 Boa een open source webserver
 BOA, een type Brusselse metrostellen